I comuni della Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano sono 118; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Basilan

Provincia di Lanao del Sur

Provincia di Maguindanao

Provincia di Sulu

Provincia di Tawi-Tawi

Collegamenti esterni

Regione Autonoma del Mindanao Musulmano